Шакура — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шакура, Андрей Трофимович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шакура, Николай Иванович (род. 1945) — советский и российский астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор.